Nūr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nūr (kommunhuvudort i Iran), Mazandaran, 
 Shahrestān-e Nūr, kommun, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar